Sulby kan syfta på:

 Sulby, England – en civil parish i Northamptonshire, England
 Sulby (flod) – en flod på Isle of Man
 Sulby, Isle of Man – en ort i Isle of Man
 Sulby Creek – ett vattendrag i Saskatchewan, Kanada